Остермайер — фамилия.

 Остермайер, Петер (род. 1943) — немецкий шахматист, международный мастер (1981). Математик.
 Остермайер, Томас (род. 1968) — немецкий театральный режиссёр.